

Красногорська сільська рада — сільське поселення, Асекеєвський район, Оренбурзька область
 Красногорська сільська рада — сільське поселення, Красногорський район, Алтайський край
 Красногорська сільська рада — сільське поселення, Нурімановський район, Башкортостан